Glocknerhaus bezeichnet

 Glocknerhaus (Heiligenblut am Großglockner) in Kärnten
 Glocknerhaus (Kals am Großglockner) in Osttirol